Negotino kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Negotino, Vrapčište, ort, Opsjtina Vrapčisjte, 
 Negotino, ort, Opsjtina Negotino, 
 Negotino (kommun),